spanyol szó, jelentése teknős
 több sziget neve:
 Tortuga (Venezuela)
 Tortuga (Haiti)
 Tortuga (Mexikó)
 emlékmű Chilében: La Tortuga de Talcahuano
 Tortuga magyar együttes
 Tortuga Hegedüs András 2017-ben Zsoldos Péter-díjat nyert novellája